Флянгольц — фамилия. Известные носители:
 Флянгольц, Дмитрий Соломонович (1911—1990) — советский звукорежиссёр, сценарист, заслуженный работник культуры РСФСР.
 Флянгольц, Олег Рудольфович (1965—2021) — российский кинорежиссёр и оператор, клипмейкер.